Lapang (dorp)
Lapang (onderdistrict)